Список видов, входящих в род  семейства Луносемянниковые

Источник: Index Kewensis (at IPNI ) 

Примечание: список включает в себя синонимы.

Ссылки 
  Список видов рода Абута по данным сайта The Plant List 
Абута
Абута